Rivière la Pêche désigne des cours d'eau au Québec :
Rivière la Pêche (rivière Gatineau), coulant dans la municipalité La Pêche, dans le Parc de la Gatineau, en Outaouais ;
Rivière la Pêche (Eastmain), un affluent de la rivière Eastmain qui s'écoule dans la baie James qui coule dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec.
Rivière la Pêche Sud, un affluent de la rivière la Pêche (rivière Gatineau), coulant dans Pontiac et La Pêche, dans la MRC Les Collines-de-l'Outaouais, en Outaouais, au Québec, au Canada.